Le calcul symbolique désigne :
en mathématiques : une technique spécialisée de manipulation de polynômes d'opérateurs ;
en mathématiques et informatique : le calcul formel (par opposition au calcul numérique).
Homonymie